

Плам — місто, штат Пенсільванія
 Плам Тауншип — селище в окрузі Венанго, штат Пенсильванія